Pantano Grande kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pantano Grande (kommun), Rio Grande do Sul,

Spanien 

 Pantano Grande (sjö), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar